Pompignan (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Pompignan (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje